Борковец () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Борковец, Павел (1894—1972) — чешский композитор и музыкальный педагог.
 Борковец, Петр (род. 1970) — чешский поэт и переводчик.